La Srpska Liga 2016-2017 è stata la 25ª edizione della terza divisione di calcio per squadre della Serbia.

È la quattordicesima edizione divisa in 4 gironi: Vojvodina, Belgrado, Ovest ed Est; ed è l'undicesima dalla separazione fra Serbia e Montenegro.

Vojvodina 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2017-2018
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Belgrado 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2016-2017
      Al baraž
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Baraž 
 Il baraž in questo caso è uno spareggio fra la prima non retrocessa direttamente di Srpska Liga Belgrado (Stepojevac) e la terza classificata di Beogradska Liga (Sremčica)
 11.06.2017   Stepojevac - Sremčica    1-1
 14.06.2017   Sremčica - Stepojevac    0-1
 Stepojevac rimane in Srpska Liga, Sremčica rimane in Beogradska Liga

Risultati

Ovest 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2017-2018
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Est 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2017-2018
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Note

Voci correlate 
SuperLiga 2016-2017
Prva Liga Srbija 2016-2017
Kup Srbije 2016-2017

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 2012-2020 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 2016-17 su rsssf.com
 Girone Vojvodina su srbijasport.net
 Girone Belgrado su srbijasport.net
 Girone Ovest su srbijasport.net
 Girone Est su srbijasport.net

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2016